Потами — греческий топоним. Может означать:

  — село в Восточной Македонии.
 Потами (Ласитион) — село в сообществе Иерапетра в общине Иерапетра на Крите.
 Потами (Самос) — село в сообществе Неон-Карловасион.
  — село в Центральной Греции.

См. также 
 Древнегреческие речные боги
 Река (партия)